Кошевой атаман () — название высших выборных военачальников коша.

 середины XVI века до 1775 года на Запорожской Сечи,
 в Задунайской сечи в 1775—1828 годах,
 в Черноморском казачьем войске в 1787—1797 годах.

Кошевые атаманы Запорожской Сечи

Кошевые атаманы Задунайской Сечи

Кошевые атаманы Черноморского казачьего войска

Примечания

Ссылки 
 Козацькі вожді, гетьмани, кошові // Історія української культури. у 5 Т. — Т.2 (Українська культура XIII — першої половини XVII століть). Київ, "Наукова думка", 2001
 Козацькі гетьмани та кошові отамани.

 
Списки персоналий Украины
Списки военных деятелей